Се́льское поселе́ние Тимашево — муниципальное образование в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Административный центр — село Тимашево.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Кинель-Черкасского района